Chara kan syfta på:

 Chara (fjärilar) –  ett släkte av fjärilar
 Chara (stjärna) – den ljusaste stjärnan i mellersta delen av stjärnbilden Jakthundarn
Chara, ett släkte av alger

Geografi

Mexiko 

 Charo (ort), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar